Бригитт Эртли (, род. 10 июня 1962 года, Эгг) — швейцарская горнолыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира, победительница этапов Кубка мира. Универсал, успешно выступала во всех дисциплинах горнолыжного спорта, но наибольших успехов добилась в комбинации.

В Кубке мира Эртли дебютировала 18 декабря 1981 года, в декабре 1984 года одержала свою первую победу на этапе Кубка мира, в комбинации. Всего имеет на своём счету 9 побед на этапах Кубка мира, 7 в комбинации и по 1 в скоростном спуске и слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, являются для Эртли 2-е места в сезонах 1984/85 и 1987/88, в обоих случаях он уступала в борьбе за победу в общем зачёте своей соотечественнице Микеле Фиджини. Четырежды за карьеру завоёвывала малый Хрустальный глобус в зачёте комбинации, в сезонах 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1988/89.

На Олимпийских играх 1984 года в Сараево стала 12-ой в скоростном спуске, кроме того стартовала в слаломе, но сошла в первой попытке.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари завоевала две серебряные медали, в скоростном спуске и комбинации, причём если в скоростном спуске ей улыбнулась удача и она лишь на 0,01 секунды опередила ставшую третьей канадку Карен Перси, то в комбинации ей не повезло и она лишь 0,23 балла уступила чемпионке австрийке Аните Вахтер кроме этого стартовала в супергиганте, где стала 17-ой и слаломе в котором не добралась до финиша в первой попытке.

За свою карьеру участвовала в трёх чемпионатах мира, на чемпионате мира 1989 года завоевала бронзу в комбинации.

Завершила спортивную карьеру в 1990 году.

Победы на этапах Кубка мира (9)

Ссылки 
 
 

Родившиеся в кантоне Цюрих
Горнолыжники Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года